Aljaksandr Hleb, een Wit-Russisch voetballer
Vjatsjaslaw Hleb, een Wit-Russisch voetballer